Keude Blang (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië
Keude Blang (Darul Falah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing